Аллея пионеров-героев — одно из памятных мест (достопримечательность) Симферополя в детском парке города (открыт в 1958 году).

Аллея пионеров-героев была создана при закладке парка, но бюсты юных героев появились в нём позднее — в начале 1960-х годов. В период работы директором парка Владимира Савельевича Могильникова, на Аллее пионеров-героев были высажены кедры. В настоящее время аллея вымощена тротуарной плиткой.

На цилиндрических бетонных постаментах вдоль Аллеи находятся бюсты десяти героев-пионеров, на специальном выступе барельефом выбиты их имена и годы жизни:
 Марат Казей (1929—1944)
 Шура Кобер (1926—1942)
 Валя Котик (1930—1944)
 Володя Дубинин (1927—1942)
 Лёня Голиков (1926—1943)
 Павлик Морозов (1918—1932)
 Кычан Джакыпов (1919—1933)
 Вася Шишковский (1931—1944)
 Витя Хоменко (1926—1942)
 Витя Коробков (1929—1944)

В июне 2020 года перед Аллеей пионеров-героев была установлена Арка Победы. В мае этого же годы фигуры пионеров-героев были подвергнуты вандализму.

Примечания

Ссылки 
 Аллея Пионеров-Героев (Симферополь)
 Мой Симферополь : Аллея пионеров
 Детский парк в Симферополе — первый в Советском Союзе и второй в мире парк для детей

Достопримечательности Симферополя
Аллеи
Пионеры-герои
Скульптурные изображения пионеров